Березники́ — многозначный термин.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Березники — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Россия

Башкортостан 
 Березники — деревня в Архангельском районе, упразднена в 2005 году.

Владимирская область 
 Березники — село в Собинском районе.
 Березники — село в Юрьев-Польском районе.

Вологодская область 
 Березники — деревня в Шекснинском районе.

Ивановская область 
 Березники — деревня в Кинешемском районе.
 Березники — село в Комсомольском районе.
 Березники — деревня в Родниковском районе.
 Березники — село в Фурмановском районе.

Коми 
 Березники — деревня в Прилузском районе.

Костромская область 
 Березники — деревня в Макарьевском районе.
 Березники — деревня в Мантуровском районе.

Курская область 
 Березники — село в Рыльском районе.

Марий Эл 
 Березники — деревня в Волжском районе.
 Березники — деревня в Сернурском районе.

Московская область 
 Березники — деревня в Зарайском районе.

Нижегородская область 
 Березники — деревня в Ветлужском районе.
 Березники — село в Гагинском районе.
 Березники — деревня в Городецком районе.
 Березники — деревня в Тонкинском районе.

Пермский край 
 Березники — село в Бардымском районе.
 Березники — город; входит в состав одноимённого городского округа.
 Березники — деревня в Очёрском районе.
 Березники — деревня в Пермском районе.
 Березники — деревня в Сивинском районе.
 Березники — посёлок в Сивинском районе.
 Березники — деревня в Частинском районе.

Рязанская область 
 Березники — деревня в Рязанском районе.
 Березники — деревня в Сапожковском районе.
 Березники — посёлок в Ухоловском районе.

Свердловская область 
 Березники — посёлок в Артёмовском городском округе.

Тверская область 
 Березники — деревня в Нелидовском районе.

Удмуртия 
 Березники — деревня в Воткинском районе.
 Березники — деревня в Кезском районе.

Челябинская область 
 Березники — посёлок в Троицком районе.

Ярославская область 
 Березники — деревня в Борисоглебском районе, Андреевский сельский округ.
 Березники — деревня в Борисоглебском районе, Покровский сельский округ.
 Березники — деревня в Даниловском районе.
 Березники — упразднённая деревня в Первомайском районе.
 Березники — деревня в Переславском районе.
 Березники — деревня в Угличском районе.
 Березники — деревня в Пошехонском районе.

Украина 
 Березники — село в Ратновском районе Волынской области.
 Березники — село в Емильчинском районе Житомирской области.
 Березники — село в Свалявском районе Закарпатской области.
 Березники — село в Купянском районе Харьковской области.
 Березники — село в Волчанском районе Харьковской области.

Железнодорожная станция 
 Березники — железнодорожная станция СвЖД, находится в одноимённом городе в Пермском крае.

Футбольный клуб 
 «Березники» — российский футбольный клуб.

См. также